Сент-Этьен-ан-Деволюи:

 Сент-Этьен-ан-Деволюи — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сент-Этьен-ан-Деволюи — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.